Каликст може да се отнася до:
 Трима папи и един антипапа
 Каликст I, папа от около 217 до 222;
 Каликст II, папа от 1119 до 1124;
 Каликст III, папа от 1455 до 1458;
 Каликст III (антипапа), антипапа от 1168 до 1178;